Isabella Charlet-Straton (1838-1918) – alpinista britannica
 Jean Charlet-Straton (1840-1918) – alpinista francese
 Nicolas Toussaint Charlet (1792-1845) – pittore e incisore francese